Le nom Ramzy peut désigner :
 Ramzy Bedia, (1972 -) un humoriste français, membre du duo Éric et Ramzy ;
  (1930-2012) acteur égyptien ;
 Ahmed Ramzy (1965 -) un joueur de football égyptien ;
 Hany Ramzy, (1969 -) un joueur de football.

Homonymie de patronyme